Reis de Bohèmia de la dinastia Premíslida
 Ottokar I de Bohèmia, mort el 1230
 Ottokar II de Bohèmia, mort el 1278
Quatre marcgravis d'Estíria de la dinastia dels Otakars o Ottokars
 Ottokar I d'Estíria, mort el 1064
 Ottokar II d'Estíria, mort el 1122
 Ottokar III d'Estíria, mort el 1164
 Ottokar IV d'Estíria, 1192
 Altres
 Ottokar Czernin, comte, diplomàtic i polític d'Àustria-Hongria
 El fictici rei Ottokar IV de Sildàvia, del llibre de Tintín El ceptre d'Ottokar